Goa (India), een gebied aan de westkust van India, tot 1961 een Portugese kolonie, tegenwoordig een deelstaat van India
 Goa Velha (Portugees voor Oud Goa), de vroegere hoofdstad van alle toenmalige Portugese Aziatische bezittingen, tegenwoordig grotendeels een ruïnestad
 Patriarchaat Oost-Indië, een rooms-katholiek patriarchaat dat zetelt in Goa Velha
 Goa (Camarines Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Camarines Sur
 Tibetaanse gazelle, een soort antilope
 Goa (bordspel), een bordspel
 Goa (muziekstijl), een elektronischemuziekstijl
 de luchthaven van Genua, Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo, aangeduid met de IATA-afkorting GOA
 Gemiddeld omzetaandeel
 gemeentelijk opsporingsambtenaar, een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in dienst van een gemeente, met een breed takenpakket
 Grade of Automation (automatiseringsgraad), zie Automatische treinbesturing.